De Peugeot 403 is een auto die werd geproduceerd door de Franse automobielfabrikant Peugeot van 1955 tot 1966.

Geschiedenis
Op 20 april 1955 werd de eerste Peugeot 403 in het Palais de Chaillot in Parijs gepresenteerd. Pininfarina was verantwoordelijk voor het ontwerp. De 1468 cc benzinemotor van de 403 was een vergrote versie van het aggregaat uit de Peugeot 203 en leverde 65 pk. Opmerkelijk voor die tijd was de thermostatisch geregelde ventilator, die aansloeg zodra de temperatuur opliep tot boven de 84 graden, en die stopte zodra de motortemperatuur beneden de 75 graden kwam. Peugeot claimde hiermee een verbruikswinst van tussen 5-10% en een aanzienlijke reductie van het interieurgeluid. Een ander nieuwtje was een verwarmingssysteem voor de carburateur dat reageerde op het inschakelen van de verwarming in de auto. Met een fiscaal vermogen van 8 CV viel de 403 in een goedkopere klasse dan de directe concurrentie, bestaande uit de Citroën Traction Avant, de Citroën DS -geïntroduceerd in oktober 1955- en de al wat langer meelopende Renault Frégate ( alle 11 CV).

Modelontwikkeling
In de herfst van 1958 werd de Peugeot 403 Break diesel gepresenteerd. De wagen had een Indenor dieselmotor van 1816 cc. De Peugeot 403 was de eerste Franse auto met dieselmotor in serieproductie. In de loop van 1959 werd ook de sedan leverbaar met dezelfde dieselmotor.

Nadat in 1960 de verouderde 203 uit productie genomen was, bracht Peugeot een uitgeklede versie van de 403 op de markt.
Dit model, de "403-7" of "Berline Luxe", kreeg de 1290cc motor uit de 203 die 47 pk leverde. Het fiscaal vermogen was 7CV.
De "Berline Luxe" had -in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden- niet veel luxe aan boord. De auto moest het doen zonder contactslot, zonder blower, zonder tochtraampjes voor en zonder wieldoppen. Verder waren de handgrepen van plastic, was er een doorlopende voorbank gemonteerd, kwam het stuurwiel uit de 203 en had de wagen een vereenvoudigde grille, zonder "snor".

De Peugeot 403 Familiale en Commerciale (Break) ten slotte hadden een met 240 mm verlengde wielbasis. De Familiale had drie zitrijen, volledig neerklapbare voorstoelen en werd omschreven als een 7-8 persoons auto. De Commerciale had de normale indeling voor een stationwagen. Beide modellen hadden een starre achteras, verbonden met een aluminium differentieel.

Een schuifdak en radiaalbanden waren standaard op alle modellen, behalve de "Berline Luxe".

Gedurende de productieperiode van de 403 werden bescheiden verbeteringen doorgevoerd.
Vanaf de presentatie tot einde modeljaar 1957 werd voor op de motorkap een gestileerde leeuw gemonteerd, het handelsmerk van Peugeot. Uit veiligheidsoverwegingen werd dit ornament met ingang van modeljaar 1958 vervangen door een tweedimensionaal model in de grille. In datzelfde jaar werden de klaprichtingaanwijzers in de C-stijlen vervangen door knipperlichten bij de koplampen. De koplampen zelf werden ook gewijzigd om aan de nieuwe Europese standaard te kunnen voldoen. Verder werden de oorspronkelijke ruitenwissers vervangen door parallelle exemplaren.
In 1959 werden de ruitensproeiers naar de motorkap verplaatst en werd de oorspronkelijke halve claxonring vervangen door een volledige ring. Aanvang modeljaar 1962 werd de grille vernieuwd, naar voorbeeld van de nieuwe Peugeot 404.

Nadat in 1960 de Peugeot 404 op de markt was gekomen, bleef de 403 nog tot november 1966 in productie als financieel aantrekkelijk alternatief.

Trivia 
In de populaire televisieserie Columbo uit de jaren zeventig reed inspecteur Columbo in een Peugeot 403 cabriolet uit 1959.

Tijdlijn modellen van Peugeot

403